

Demografia 
 Imigração — movimento humano de entrada em um país
 Imigrante refugiado — aquele que foge de seu país em razão de temores de perseguição

Locais 
 Imigrante (Rio Grande do Sul) — município no estado brasileiro do Rio Grande do Sul
 Imigrantes (Estrela) — bairro do município brasileiro de Estrela
 Praça dos Imigrantes — logradouro em Campo Grande, Brasil
 Rodovia dos Imigrantes — em São Paulo, Brasil
 Faculdade dos Imigrantes — instituição privada de ensino superior do Brasil

Cultura 
 A Imigrante — filme
 O Imigrante — filme
 Os Imigrantes — telenovela

Esportes 
 Dérbi dos Imigrantes — clássico brasileiro do futebol do município São Paulo

Desambiguação